Als Kathedrale von Sheffield werden bezeichnet
 die anglikanische St.-Peter-und-Paul-Kathedrale, siehe Kathedrale von Sheffield (anglikanisch)
 die römisch-katholische Marienkathedrale, siehe St.-Marien-Kathedrale (Sheffield)